Tamás Gröschl (né le  à Budapest en Hongrie) est un joueur hongrois de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1995 en jouant pour Újpesti TE en Borsodi Liga puis est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il n'a jamais joué un seul match dans la LNH. En 1999, il rejoint l'équipe junior élite de Leksands IF. La saison suivante, il débute à l'ESC Erfurt en Oberliga avant de partir en Amérique du Nord. Il joue avec les Lynx d'Augusta en ECHL. Depuis 2001, il joue dans le club de Alba Volán Székesfehérvár avec qui il a remporté à six reprises la Borsodi Liga. En 2007-2008, son club intègre l'EBEL, l'élite autrichienne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Ujpesti TE||Borsodi Liga || ||9||3||12||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga || ||0||1||1||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Ujpesti TE||Borsodi Liga ||20||3||3||6||29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Ujpesti TE||Borsodi Liga ||22||9||10||19||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000 || Leksands IF||Elitserien ||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Leksands IF||J20 Superelit||33||15||14||29||46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| ESC Erfurt ||Oberliga ||28||0||1||1||80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 ||Lynx d'Augusta||ECHL ||59||5||11||16||52||3||0||0||0||0
|-
| 2001-2002 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||12||9||8||17||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||18||6||3||9||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||13||8||13||21||24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||14||2||11||13||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||15||6||11||17||43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||21||3||4||7||22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||16||3||6||9||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||20||3||6||9||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||8||2||6||8||0||7||6||3||9||16 
|-
| 2005-2006 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||22||8||11||19||53||8||2||4||6||12 
|-
| 2006-2007 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||20||13||7||20||42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||24||7||5||12||58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL||42||1||2||3||30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár||Borsodi Liga||5||4||2||6||2||9||0||2||2||47 
|-
|2008-2009 ||Budapest Stars|| OB I. Bajnokság || 27|| 6|| 12|| 18|| 70|| 17|| 7|| 5|| 12|| 47
|-
|2009-2010 || Budapest Stars || MOL Liga || 26|| 8|| 4|| 12|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || 26|| 8|| 4|| 12|| 55|| 25|| 12|| 8|| 20|| 18
|-
|2010-2011 || Budapest Stars || MOL Liga || 25|| 7|| 18|| 25|| 79|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2010-2011 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || 13|| 0|| 8|| 8|| 33|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák|| Nationnalliga || 25|| 7|| 8|| 15|| 10|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák|| MOL Liga || 20|| 7|| 10|| 17|| 26|| 7|| 3|| 4|| 7|| 12
|-
|2012-2013 || Dunaújvárosi Acél Bikák || OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Dunaújvárosi Acél Bikák|| MOL Liga || 46|| 11|| 22|| 33|| 54|| 10|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2013-2014 || Dunaújvárosi Acél Bikák|| MOL Liga || 47|| 9|| 16|| 25|| 60|| 4|| 1|| 0|| 0|| 8
|-
| 2014-2015 || Dunaújvárosi Acél Bikák|| MOL Liga || 41|| 9|| 22|| 31|| 60|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2015-2016 || Újpesti TE || Erste Liga || 47|| 7|| 21|| 28|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 
|-
| 2016-2017 || Újpesti TE || Erste Liga || 39|| 2|| 9|| 11|| || 12|| 0|| 1|| 1||

Carrière internationale
Depuis 1999, il est sélectionné dans l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace. En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite.

Trophées et honneurs personnels
 1997-1998: élu recrue de la saison de la Borsodi Liga.

Références

Naissance en août 1980
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur hongrois de hockey sur glace